Urbanus ist der Name folgender Personen:
 Urbanus (Kaiser), römischer Gegenkaiser (271/2) zu der Herrschaftszeit Kaiser Aurelians, der nur bei Zosimos erwähnt wird
Urbanus (Bibel), Mitarbeiter des Apostels Paulus
 Urbanus (Heiliger) (1. Jh. n. Chr.), katholischer Heiliger
 der Künstlername des belgischen Komikers, Sängers und Cartoonisten Urbain Joseph Servranckx
 Urbanus Bomm OSB (* 1901 als Johannes Bomm; † 1982), deutscher Benediktiner, Abt der Abtei Maria Laach und Choralwissenschaftler
 Urbanus Joseph Kioko (1928–2008), römisch-katholischer Bischof von Machakos bei Nairobi in Kenia

Urbanus ist das Cognomen folgender Personen:
 Marcus Munatius Sulla Urbanus, römischer Konsul 234

Urbanus ist der Familienname folgender Personen:
 Martin Urbanus (1909–1985), deutscher Landrat
 Werner Urbanus (1899–1982), deutscher Richter, Regierungsrat und Landrat

Urbanus steht für:
 die Biere der Brauerei Brauhaus Pfaffenhofen
 Urbanus, ehemaliges Bergwerk bei Bochum, siehe Zeche Mansfeld 
 von 1904 bis 1908 bei den Kölner Accumulatoren-Werken hergestellte Nutzfahrzeuge
 Urbanus (Album), ein Jazz-Album
 Urbanus (Gattung), eine Gattung innerhalb der Dickkopffalter

Siehe auch:
 Urbanuskirche
 Urban (Name)
 Urbano